Bienvenu ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Bienvenu, mexikanischer Basketballspieler
 André Bienvenu Roman (1795–1866), US-amerikanischer Politiker
 Bernard Bienvenu, französischer Fußballspieler
 Henri Bienvenu (* 1988), kamerunischer Fußballspieler
 Jean-Baptiste Bienvenu-Martin (1847–1943), Jurist und französischer Politiker in der Dritten Republik

Siehe auch:
 Bienvenue